Saint-Symphorien (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Saint-Symphorien (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Symphorien (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Saint-Symphorien (Lozère) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Saint-Symphorien (Sarthe) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Saint-Symphorien (Deux-Sèvres) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Saint-Symphorien (Ille-et-Vilaine) – francuska gmina w regionie Bretania